Распутник (фильм, 2000) — Французская эксцентрическая комедия Габриэля Агийона.
 Распутник (фильм, 2004) — режиссёрский дебют Лоренса Данмора, экранизация истории одного из самых неоднозначных и противоречивых исторических персонажей XVII века Джона Уилмота, 2-го графа Рочестера (1647—1680).